Bredenkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Justus Bredenkamp (1847–1904), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Wilhelm Bredenkamp (1798–1859), deutscher Senator in Bremen
 Jürgen Bredenkamp (* 1939), deutscher Psychologe und Hochschullehrer